Ред-Рок, Ред-Рокс (, ) — англоязычный топоним.

Топоним 
Канада
  — тауншип в Онтарио.
  — поселение индейцев оджибве в Онтарио.
 Ред-Рок — река в Онтарио.

США
  — горный перевал в Айдахо.
  — водохранилище в Айове.
  — неинкорпорированная коммуна и статистически обособленная местность в Аризоне, округ Апачи.
  — неинкорпорированная территория в Аризоне, округ Пинал.
  — неинкорпорированная коммуна в Аризоне, округ Явапаи.
  — парк штата в Аризоне.
  — остров в заливе Сан-Франциско, Калифорния.
  — горный парк в Колорадо.
 Ред-Рок — тауншип в Миннесоте.
 Ред-Рок — река в Монтане.
  — городок в Оклахоме.

Прочие страны
  — посёлок в Новом Южном Уэльсе, Австралия.

Составные топонимы США
Ред-Рок-Каньон — парк штата в Калифорнии.
  — заповедник в Неваде.
  — парк штата в Оклахоме.
  — заповедник в Монтане.

Другие значения 
  — гостиница, казино и спа-курорт в Неваде, США.

См. также 

 «Красная скала» — популярная израильская песня
 Ред — разные значения
 Рок — разные значения
  (Красная гора)

«Цветные скалы»:
 Уайт-Рок ()
  ()
 Блэк-Рок ()